Název Loukov má několik obcí:
 1. Loukov (okres Mladá Boleslav) – obec v okrese Mladá Boleslav
 2. Loukov (okres Kroměříž) – obec v okrese Kroměříž
 Loukov (železniční zastávka) – železniční zastávka u Loukova

… nebo částí obcí:
 3. Loukov (Dolní Město) – část obce Dolní Město v okrese Havlíčkův Brod
 4. Loukov (Háje nad Jizerou) – část obce Háje nad Jizerou v okrese Semily

Externí odkazy